Irizar steht für:
 Kap Irízar in der Antarktis

Personen:
 Markel Irízar (* 1980), französischer Radsportler
 Miguel Irízar Campos (1934–2018), spanischer Ordensgeistlicher und Bischof von Callao in Peru